Quaternion (von  ‚Vierheit‘) steht für:
 in der Mathematik ein Zahlbereich, der häufig für die Darstellung von Drehungen verwendet wird, siehe Quaternion
 ein bildhaftes Ordnungssystem der frühneuzeitlichen Reichsverfassung, siehe Quaternionen der Reichsverfassung
 Quaternio, eine Lage von vier Pergament-Bögen als eines der gängigsten Formate antiker Buchbindung (mehrlagige Codices), siehe Kodex#Der mehrlagige Kodex